Кирказо́н крупноли́стный, или Кирказон тру́бочный (, синонимы: , ) — деревянистая лиана, вид рода  семейства .

Используется как декоративное растение. Ядовит.

Ботаническое описание

Морфология 
Деревянистая лиана, достигающая высоты 10 метров. Побеги имеют серую кору с продольными бороздками.

Листья сердцевидные, очень крупные (до 30 см длиной), голые, светло зелёного цвета, с черешками длиной около 7 см.

Цветки с зеленовато-бурой трубкой околоцветника до 3 см длиной и пурпурно коричневым трёхлопастным отгибом зева. Трубка имеет сильный V-образный изгиб и напоминает старинные курительные трубки, за что растение и получило своё прежнее название — кирказон трубочный (). Как и у других видов рода Кирказон, цветки имеют «ловушку» для мух, не позволяющую попавшему в цветок насекомому выбраться, пока цветок не будет опылён. Первое цветение наступает в возрасте 5-8 лет.

Плоды — шестигранные коробочки длиной до 8 см, на длинных плодоножках.

Ареал 
В естественных условиях растёт в Северной Америке, в лесах и по берегам лесных рек. Впервые было завезено в Европу в конце XVIII века, в России появилось в начале XIX века.

Применение 
Кирказон крупнолистный благодаря своим красивым крупным листьям используется как декоративное растение для вертикального озеленения.

Примечания

Литература 
 

Кирказоновые
Флора Северной Америки
Ядовитые растения
Декоративные кустарники